Montour ist der Name folgender geographischen Objekte in den Vereinigten Staaten:
 Montour (Iowa)
 Montour (New York)
 Montour Falls, New York
 Montour Township, Columbia County, Pennsylvania
 Montour County, Pennsylvania

Montour ist der Familienname folgender Personen:
 Andrew Montour (um 1720–1772), amerikanischer Dolmetscher
 Brandon Montour (* 1994), kanadischer Eishockeyspieler
 Catherine Montour († nach 1791), amerikanische Irokesen-Anführerin
 Madame Montour (1667/1685–um 1753), frankokanadische Dolmetscherin und Diplomatin
 Nicholas Montour (1756–1808), kanadischer Pelzhändler, Unternehmer und Politiker

Siehe auch:
 Montour Run, mehrere Gewässer